Tzortzakis ist der Familienname von:

 Giorgos Tzortzakis (* 1985), griechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Polychronis Tzortzakis (* 1989), griechischer Bahn- und Straßenradrennfahrer